Дмитрий Евтушенко:
 Евтушенко, Дмитрий Маратович (род. 1975) — русский художник.
 Евтушенко, Дмитрий Матвеевич (1898—1938) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Одесского и Киевского обкомов КП(б)У.